Clarendon (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Clarendon (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.